Navnet Graf Zeppelin har flere betydninger:

 Ferdinand von Zeppelin (8. juli 1838 – 8. marts 1917) – tysk officer og luftskibskonstruktør
 To luftskibe af typen zeppeliner opkaldt efter Ferdinand von Zeppelin:
 LZ 127 Graf Zeppelin – foretog i 1929 en verdensomflyvning.
 LZ 130 Graf Zeppelin – søsterskib til LZ 129 Hindenburg
 Graf Zeppelin (skib) – tysk hangarskib, ligeledes opkaldt efter Ferdinand von Zeppelin